In de muziektheorie is het een eigenschap van een maatsoort, 
In de wiskunde is het de ariteit van een functie of relatie met vier argumenten,
In de informatica is het een eigenschap van een functie met vier operanden.
In de scheikunde verwijst het naar een verbinding waarin een atoom met vier andere atomen verbonden is:
 Quaternair ammoniumzout
 Quaternair fosfoniumzout
 Quaternair koolstofatoom